Апфельштедт () — топоним.

 Апфельштедт — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Апфельштедт (река) — река в земле Тюрингия в Германии.